|-
| 69601 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69602 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69603 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69604 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69605 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69606 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69607 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69608 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69609 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69610 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69611 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69612 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69613 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69614 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69615 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69616 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69617 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69618 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69619 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69620 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69621 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69622 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69623 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69624 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69625 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69626 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69627 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69628 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69629 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69630 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69631 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69632 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69633 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69634 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69635 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69636 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69637 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69638 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69639 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69640 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69641 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69642 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69643 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69644 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69645 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69646 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69647 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69648 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69649 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69650 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69651 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69652 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69653 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69654 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69655 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69656 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69657 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69658 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69659 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69660 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69661 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69662 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69663 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69664 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69665 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69666 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69667 - || || 22 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69668 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69669 - || || 28 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69670 - || || 29 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69671 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69672 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69673 - || || 2 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69674 - || || 19 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69675 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69676 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69677 - || || 24 d'abril, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 69678 - || || 18 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69679 - || || 22 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69680 - || || 22 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69681 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69682 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69683 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69684 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69685 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69686 - || || 28 d'abril, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69687 - || || 24 d'abril, 1998 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 69688 - || || 18 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69689 - || || 27 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69690 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69691 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69692 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69693 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69694 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69695 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69696 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69697 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69698 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69699 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69700 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
9